

Persone
 Auður Laxness (1918-2012) – scrittrice e artigiana islandese
 Halldór Laxness, nato Halldór Guðjónsson (1902-1998) – scrittore islandese

Altro
 Cratere Laxness – cratere sulla superficie di Mercurio